Neottiglossa — род клопов из семейства щитников.

Описание 
Голова явно короче ширины. Весь верх тела в более или менее равномерной чёрной пунктировке, без широких светлых продольных полос. Щиток близ передних углов с гладкими бугорками цвета слоновой кости.

Виды 
В состав рода входят:
 Neottiglossa bifida (A. Costa, 1847)
 Neottiglossa flavomarginata (Lucas, 1849)
 Neottiglossa leporina (Herrich-Schäffer, 1830)
 Neottiglossa lineolata (Mulsant & Rey, 1852)
 Neottiglossa pusilla (Gmelin, 1790)

Примечания 

Pentatominae
Роды полужесткокрылых